Il doppio del torneo di tennis Aruba Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Sébastien Leblanc e Grant Stafford 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brent Haygarth /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Mark Petchey /  Danny Sapsford (primo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 Peter Nyborg /  Bryan Shelton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aruba Challenger 1996